

Жінки 
 Іцкова Наталія Олександрівна —головний бухгалтер фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» (Київ), заслужений економіст України.

Чоловіки 
 Іцков Дмитро Ілліч (* 1980) — російський економіст, медіамагнат, засновник руху «Росія 2045».
 Іцков Ігор Мойсейович (1940—1992) — радянський і російський драматург та сценарист; лавреат Ленінської премії.
 Іцков Юрій Леонідович (* 1950) — радянський російський актор театру, кіно та телебачення, Народний артист Російської Федерації.
 Іцков Яків Захарович (1914—2007) — український медик; заслужений лікар Української РСР.

Примітки